Centro Histórico da Cidade do México e Xochimilco é um Patrimônio da Humanidade situado na Cidade do México, constituído pelos locais Centro Histórico da Cidade do México e Xochimilco.

Patrimônio Mundial da UNESCO no México
Cidade do México e Xochimilco